Yuhina humilis — вид птиц из семейства белоглазковых. Обитают в Мьянме и Таиланде, упоминается также Лаос. Естественной средой обитания Yuhina humilis являются субтропические и тропические влажные горные леса. Птиц наблюдали на высотах от 1075 до 2275 м над у. м.

Описание 
Длина 12—14 см (по другим данным 12—12,5 см). Оперение сочетает коричневый и серый цвета. Вокализация не описаны, передвигаясь в группах, юхины издавали крик «чак-чак».

Биология 
Питаются фруктами, нектаром и насекомыми.

МСОП присвоил виду охранный статус LC. Известно два подвида.

Примечания

Ссылки 
 Collar, N. J. & Robson, C. 2007. Family Timaliidae (Babblers) pp. 70 — 291 in; del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D.A. eds. Handbook of the Birds of the World, Vol. 12. Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.

Юхины
Птицы Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1877 году